Skorpion kan avse:

 Skorpioner (Scorpiones) – en ordning i klassen spindeldjur
 Gisselskorpioner (Uropygi) – en ordning i klassen spindeldjur
 Klokrypare (Pseudoscorpiones) – en ordning i klassen spindeldjur
 Skorpion - projektilpjäs i form av ett stort armborst, se Scorpio